Die Abkürzung TVD steht für:
 The Vampire Diaries, US-amerikanische Fantasyserie (seit 2009)
 Établissements Thiriar et Van den Daele, ehemaliger belgischer Automobilhersteller (1920–1925)
 Total-Variation-Diminishing-Verfahren (TVD-Verfahren) zur numerischen Lösung hyperbolischer Differentialgleichungen
 Taxiverband Deutschland e.V. (Dachverband des deutschen Personenbeförderungsgewerbes)
 TV Dingolfing, größter Sportverein der niederbayerischen Stadt Dingolfing
 der ISO Code des Tuvaluischer Dollar

TVD

it:TVD